JTI est un sigle qui peut désigner :
 Japan Tobacco International, un composant du groupe Japan Tobacco, acteur mondial de premier plan de l’industrie du tabac ;
 University of Virginia Japanese Text Initiative, un projet destiné à fournir une base de données en ligne complète de textes littéraires japonais.